5-й выпуск  Кубка Японии — шоссейной однодневной велогонки по дорогам японского города Уцуномия. Гонка прошла 27 октября 1996 года в рамках Мирового шоссейного кубка. Победу одержал швейцарец Мауро Джанетти.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 
 
 
 

Спорт в Японии в 1996 году
Октябрь 1996 года